Puyravault (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Puyravault (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes